Uppsalen kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Uppsalen, Småland, sjö i Västerviks kommun,  (20,1 ha)
Uppsalen, Västergötland, sjö i Borås kommun,  (86,7 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn